El Circuit de Le Mans també anomenat Circuit de Bugatti en honor d'Ettore Bugatti és un circuit automobilístic localitzat a Le Mans, França.

Utilització 
El circuit usa part del traçat utilitzat per les famoses 24 Hores de Le Mans, cursa que té un traçat construït expres per la cursa.

El circuit de Le Mans és utilitzat també per les curses de motos de les 24 hores de Le Mans, a més de disputar-s'hi el GP de França de motos.
Ocasionalment també s'hi corren curses del campionat alemany de turismes DTM.

A la F1 
En aquest circuit s'hi va córrer el Gran Premi de França de 1967, única vegada que la Fórmula 1 ha utilitzat el traçat.

Resultats de la F1

Enllaços externs 

 Guia Trackpedia del circuit de Le Mans / Bugatti 

Circuit de Le Mans
Gran Premi de França
Circuits de França
Circuits de motociclisme de velocitat
Motociclisme a França